

Musica 
 Jazz – genere musicale
 Jazz – album dei Queen del 1978
 Jazz – album di Ry Cooder del 1978
 Jazz – album di Loredana Bertè del 1983
 Jazz – brano musicale di Loredana Bertè del 1983, cover di Sina di Djavan
 Jazz – EP dei Tenacious D del 2012

Personaggi 
 Jazz – personaggio del videogioco Eternal Sonata
 Jazz – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Jazz – personaggio dei Transformers (noto in Italia anche come "Tigre")
 Jazz – personaggio della serie televisiva Willy, il principe di Bel-Air

Riviste 
 Musica Jazz – rivista italiana di informazione e critica musicale

Sport 
 Utah Jazz – squadra cestistica della National Basketball Association
 Football Club Jazz – squadra calcistica finlandese
 Jazz – wrestler statunitense

Altro 
 Jazz – libro di Henri Matisse
 Jazz – modello di automobile prodotto dalla Honda
 Jaz – dispositivo di archiviazione magnetica della Iomega
 Jazz – romanzo di Toni Morrison del 1993
Jazz – tipo di treno della famiglia Coradia Meridian (ETR 324, ETR 425 ed ETR 526)